Кампо Синкуента и Трес има више значења:

 Кампо Синкуента и Трес, Ел Паломино (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента и Трес, Кампо Каретас (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику